Andreas – forma in diverse lingue del nome proprio di persona Andrea
Andreas – parrocchia civile dell'Isola di Man